Die österreichische Schachstaatsliga A 1993/94 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse.

Es sind nur diejenigen Spieler aufgelistet, die in der Saison mindestens eine Partie gespielt haben. Die Meldereihenfolge kann in Einzelfällen von der hier angegebenen abweichen.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1993
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Margareten

SK Merkur Graz

SK Fürstenfeld

SC Inter Salzburg

SK Austria Wien

SC Traun 67

1. Wiener Neustädter SV

SG ASK/KSV Klagenfurt

1. SSK Mozart

SV Straßenbahn Graz

SK Flötzersteig-Breitensee

WSV ATSV Ranshofen

Weblinks 
 Partien der Staatsliga A 1993/94 bei 365chess.com (englisch)
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde in Schachsport 3/12, Seite 3 (PDF-Datei; 1,8 MB)
 Ergebnisse der 3. und 4. Runde in Schachsport 7/12, Seite 2 (PDF-Datei; 1,9 MB)
 Ergebnisse der 5. und 6. Runde (teilweise) in Schachsport 11/12, Seite 6 (PDF-Datei; 1,4 MB)
 Ergebnisse der Nachholwettkämpfe der 5. und 6. Runde in Schachsport 12/12, Seite 4 (PDF-Datei; 1,1 MB)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde in Schachsport 15/12, Seite 2f. (PDF-Datei; 1,5 MB)
 Ergebnisse der 10. und 11. Runde in Schachsport 19/12, Seite 2 (PDF-Datei; 1,5 MB)

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1993
Schach 1994